Ел Флоридо има више значења:

 Ел Флоридо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Флоридо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Флоридо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Флоридо (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Флоридо (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику